Цинциннати Редс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 81 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 9
 Поражений: 16
 Процент побед: 36
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 163

Май 

 Игр: 22
 Выигрышей: 10
 Поражений: 12
 Процент побед: 45.45
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 108

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 17
 Поражений: 11
 Процент побед: 60.71
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 112

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 110

Август 

 Игр: 32
 Выигрышей: 15
 Поражений: 17
 Процент побед: 46.88
 Очков набрано: 176
 Очков пропущено: 179

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 101

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Цинциннати Редс
МЛБ в сезоне 1996